Dominik Mikołaj Radziwiłł (1643–1697) – książę, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Dominik Radziwiłł (1754–1798) – polski książę, hrabia na Nieświeżu
 Dominik Hieronim Radziwiłł (1786–1813) – polski książę, ordynat i wojskowy
 Dominik Radziwiłł (ur. 1964) – polski lingwista, menedżer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Zobacz też 
 Aleksander Dominik Radziwiłł

Przypisy